Valle este un nume propriu care se poate referi la:

Semnificație/utilizare originară 

 O vale acoperită cu iarbă, o valle, în mai multe limbi

Antropologie, geografie 

 "Valle", zona climatică (de tip subtropical uscat) și culturală din Zona interandină Valles a trei țări din America de Sud, Bolivia, Peru și nord-vestul Argentinei
 Valles Caldera, o zonă/parc național (Valles Caldera National Preserve) și craterul unui vulcan stins din statul New Mexico, situat la circa 32 - 35 km vest-nordvest de Los Alamos

Localități 

 Bale, Croația, dar cunoscut în Italia istriană ca Valle
 Valle, Ecuador, localitate din Ecuador
 Fost nume al localității Valle di Cadore, din nordul Italiei
 Valle, Letonia, sat din Letonia
 Valle, Norvegia, comună din provincia Aust-Agder, Norvegia
 Valle, Møre og Romsdal, un sat din comuna Skodje, provincia Møre og Romsdal, Norvegia
 Valle, Aust-Agder, este o localitate din comuna Valle, provincia Aust-Agder, Norvegia
 Valle, o zonă din Oslo, Norvegia (articolul Valle-Hovin)
 Valle, Arizona, o localitate neîncorporată din statul Arizona, Statele Unite ale Americii

Nume de familie 

 Eltjon Valle, artist (n. 1984) din Kuçova, Albania
 Dave Valle, jucător de baseball american
 Hector Valle, jucător de baseball puerto-rican
 Marcos Valle, cântăreț, compozitor și producător muzical brazilian
 Harald Valle, chitarist norvegian

Subdiviziuni administrative 

 Valle del Cauca Department, un departament din Columbia
 Valle Department, departament din Honduras
 Valle Hundred, o împărțire administrativă (hundred) din Västergötland, Suedia

Alte utilizări 

 Valle 1 și Valle 2, uzine termosolare din localitatea San José del Valle din Spania

Alte articole similare 

 Vale

Note, referințe 

Nume proprii